Erika Sema e Yurika Sema erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il doppio femminile del torneo di tennis Alice Springs Tennis International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria Fernanda Alves e Samantha Murray che hanno battuto in finale Brooke Rischbieth e Storm Sanders 3–6, 7–5, [10–3].

Teste di serie

 Daniella Dominikovic /  Melanie South (primo turno)
 Isabella Holland /  Sally Peers (semifinali)

 Alison Bai /  Lavinia Tananta (primo turno) 
 Lena Litvak /  Remi Tezuka (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Alice Springs Tennis International 2011